

Іст-Провіденс — місто, штат Род-Айленд
 Іст-Провіденс Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія